
Termin -{D5}- ima više značenja.

 Dopaminski receptor D5
 ATC kod D05
 Vitamin D5